Název Košťálov nese více územních celků a objektů:

 Košťálov (hrad, okres Litoměřice) – zřícenina hradu v okrese Litoměřice na vrchu Košťálu zvaném též Košťálov
 Košťálov (hrad, okres Semily) – zbytky hradu v okrese Semily poblíž obce Košťálov
 Košťálov (Jenčice) – část obce Jenčice, okres Litoměřice
 Košťálov (přírodní památka) – chráněné území v okrese Litoměřice na vrchu Košťálu
 Košťálov (okres Semily) – obec v okrese Semily

Podobné názvy 
 Košťálkov
 Košťálovská oskeruše

Externí odkazy